Лізель Губер і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу Губер вирішила не брати участі, а Мірза знялась через розтягнення правого зап'ястка.

Ваня Кінґ і Алла Кудрявцева виграли титул, у фіналі перемігши пару Альберта Бріанті і Марія Коритцева з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Тур WTA 2007
2007